Weskamp ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Weskamp (* 1927), deutscher Fußballspieler 
 Ludger Weskamp (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Ralf Weskamp (* 1962), deutscher Bildungsmanager, Schulleiter und Spracherwerbsforscher
 Wilhelm Weskamp (1903–1986), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wesskamp